Instituto Nacional de Tecnologia
 Estação Primavera - Interlagos (CPTM)
 Internacional
 Inteiro - tipo de dado em linguagens de programação.

Desambiguação